Alqueria, llogaret rural en l'època de la dominació islàmica
 Toponímia:
 s'Alqueria Blanca, llogaret del municipi de Santanyí (Mallorca)
 l'Alqueria d'Asnar, municipi del Comtat (País Valencià)
 l'Alqueria de Guardamar, nom amb què és conegut també Guardamar de la Safor, municipi de la Safor
 l'Alqueria del Comte, llogaret del municipi de Sóller (Mallorca)
 l'Alqueria de la Comtessa, municipi de la Safor
 l'Alqueria d'en Valls, llogaret del municipi de Dénia (Marina Alta)
 s'Alqueria Roja, caseriu del municipi de Campos (Mallorca)
 les Alqueries, municipi de la Plana Baixa
 Ses Alqueries, municipi de Santa Eugènia (Mallorca)
 sa Curia Blanca, s'Alqueria Blanca possessió del municipi de Ferreries (Menorca)
 s'Alqueria Cremada o sa Cudia Cremada, possessió del municipi de Maó (Menorca)
 ses Tres Alqueries o ses Truqueries, possessió del municipi de Ciutadella de Menorca